GMO steht für:

 genetically modified organism, siehe Gentechnisch veränderter Organismus
 General Medical Officer
 Gemeinsame Marktordnung, ein Instrument der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, siehe Agrarmarktordnung
 Bananenmarktordnung, auch: Gemeinsame Marktorganisation für Bananen
 IATA-Code für den Gombe Lawanti International Airport der Stadt Gombe, Nigeria

GMO